Диона Ризоновер (; род. 6 января 1992, Детройт, Мичиган, США) — американская актриса, наиболее известная благодаря ролям Шармейн Эсковиц в мини-сериале «Парикмахерская» и Кейси Хайнс в сериале «Морская полиция: Спецотдел».

Ранние годы 
Ризоновер родилась и выросла в Детройте, Мичиган. Она училась в государственной средней школе Renaissance High School. В школьные годы она выступала на сцене детройтского молодёжного театра Mosaic, членами которого были более ста подростков, выступавших как в Детройте, так и за рубежом. Во время учёбы в школе она также подрабатывала бариста.

Ризоновер училась в Оберлинском колледже и получила степень бакалавра в области театра и танца. Также она получила степень магистра изящных искусств в области актёрского мастерства Калифорнийского института искусств.

Карьера 
В 2010 году Ризоновер участвовала в гипертеатрализованном шоу HYPERBOLE: origins в театре Форда в составе арт-коллектива Rogue Artists Ensemble из Лос-Анджелеса.

В 2011 году Ризоновер играла в пьесе Лидии Р. Даймонд Stick Fly на сцене театра Mo’olelo Performing Arts Company в Сан-Диего, исполнив роль Шерил, дочери горничной, чья жизнь кардинально изменилась во время обучения в престижной школе. Театральный обозреватель The North County Times назвал её выступление «превосходным» и отметил, что её персонаж «умный, гордый и легкоранимый, и отвечает за большую часть комического в пьесе». Рецензент San Diego Examiner назвал Ризоновер «грозной силой, с которой нужно считаться». Рецензент The San Diego Union-Tribune назвал её выступление «сдержанно пламенным». На десятой ежегодной премии Craig Noel Awards Ризоновер получила награду «За театральное совершенство».

Ризоновер — член импровизационной комедийной труппы Upright Citizens Brigade, которая выступает в Лос-Анджелесе. Она гордится тем, что является частью импровизационной команды, полностью состоящей из женщин-афроамериканок.

В 2015 году Ризоновер снялась в роли Шармейн Эсковиц в мини-сериале «Парикмахерская», при работе над персонажем она скопировала некоторые черты характера своей сестры Элизы. В том же году она озвучила Мэри-Энн в эпизоде мультсериала Doris & Mary-Anne Are Breaking Out of Prison.

В 2018 году Ризоновер появилась в роли Кейси Хайнс в трёх эпизодах сериала канала CBS «Морская полиция: Спецотдел». После ухода Поли Перретт из сериала Диона получила в нём регулярную роль.

Личная жизнь 
В 2018 году Ризоновер вступила в брак с актрисой Патришей Виллетто.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Оберлинского колледжа
Выпускники Калифорнийского института искусств
Комедиантки США